DLH est un sigle de trois lettres et un code, qui peut signifier :
 Deutsche Lufthansa, une compagnie aérienne allemande, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 DLH (où DLH signifie Dalhoff, Larsen and Horneman), un groupe danois spécialisé dans le commerce du bois, avec des filiales dans plusieurs pays (DLH France, DLH Nordisk A/S, ...).

Code